Epik-Hotel est une compagnie de théâtre franco-allemande sise à Strasbourg, créé en 2012 et dirigée par la metteure en scène alsacienne, Catherine Umbdenstock.

Histoire 

Catherine Umbdenstock (née à Colmar en 1983), formée à la mise en scène à l'Académie des arts dramatiques Ernst Busch de Berlin, donne naissance à l'ensemble au printemps 2012 à Strasbourg. L'ensemble est composé de jeunes artistes français, allemands et autrichiens et le travail est principalement mené en Alsace et en Île-de-France, au sein du Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, mais également à Berlin et Cologne.

Parmi l'équipe figurent, Elisabeth Weiß, scénographie et costumes ; Claire Schirck, scénographie et costumes et Katia Flouest-Sell, pour la traduction & dramaturgie, Manon Lauriol pour les éclairages ainsi que deux musiciens : Ève Risser, compositrice depuis 2016 et Joris Rühl.

Créations 
 2011 : Don Juan, d'après Molière, traduit par Benno Besson & Heiner Müller. , au bat-Studiotheater de l’école supérieure d’art dramatique Ernst Busch Berlin.
 2011 : Die Marquise von O. d'après la nouvelle de Heinrich von Kleist. , à la Comédie de l’Est - CDN de Colmar, dans le cadre du Festival Premiers Actes
 2014 : État d'urgence, de Falk Richter. , au Schlosstheater de Moers, mise en scène Catherine Umbdenstock
 2014 : L'Avare : un portrait de famille en ce début de  millénaire, de  d'après Molière, mise en scène Catherine Umbdenstock, dans une traduction de Katia Flouest-Sell
 2015 : Léonce et Léna, de Georg Büchner. , au Théâtre & Philharmonie de Thuringe à Gera, , mise en scène Catherine Umbdenstock
 2015 : Radio Paradise, d'après Fassbinder, mise en scène par Catherine Umbdenstock
 2016 : Les iroquois. , au NEST - CDN Thionville-Lorraine.
 2017 : Don Carlos (1787) de Schiller. , au TAPS (Strasbourg) dans une mise en scène de Catherine Umbdenstock et une traduction nouvelle de Sylvain Fort.

Notes et références

Liens externes 
 Site web officiel

Troupe de théâtre française
Théâtre à Strasbourg